Velika nagrada Nizozemske 1982 je bila deveta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1982. Odvijala se je 3. julija 1982.

Dirka 

|-
! 1
| 28
|  Didier Pironi
| Ferrari
| 72
| 1:38:03,254
| 4
| 9
|-
! 2
| 1
|  Nelson Piquet
| Brabham-BMW
| 72
| + 21,649 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 6
|  Keke Rosberg
| Williams-Ford
| 72
| + 22,365 s
| 7
| 4
|-
! 4
| 8
|  Niki Lauda
| McLaren-Ford
| 72
| + 1:23,729
| 5
| 3
|-
! 5
| 5
|  Derek Daly
| Williams-Ford
| 71
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 30
|  Mauro Baldi
| Arrows-Ford
| 71
| +1 krog
| 16
| 1
|-
! 7
| 3
|  Michele Alboreto
| Tyrrell-Ford
| 71
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 8
| 27
|  Patrick Tambay
| Ferrari
| 71
| +1 krog
| 6
|  
|-
! 9
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 71
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 10
| 29
|  Marc Surer
| Arrows-Ford
| 71
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 70
| +2 kroga
| 8
|  
|-
! 12
| 9
|  Manfred Winkelhock
| ATS-Ford
| 70
| +2 kroga
| 18
|  
|-
! 13
| 10
|  Eliseo Salazar
| ATS-Ford
| 70
| +2 kroga
| 25
|  
|-
! 14
| 31
|  Jean-Pierre Jarier
| Osella-Ford
| 69
| +3 krogi
| 23
|  
|-
! 15
| 2
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 69
| +3 krogi
| 10
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jochen Mass
| March-Ford
| 60
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 33
|  Jan Lammers
| Theodore-Ford
| 41
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 11
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 40
| Obnašanje
| 15
|  
|-
! Ods
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Alfa Romeo
| 35
| El. sistem
| 9
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alain Prost
| Renault
| 33
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 21
| Zavrten
| 1
|  
|-
! Ods
| 4
|  Brian Henton
| Tyrrell-Ford
| 21
| Pedal za plin
| 20
|  
|-
! Ods
| 18
|  Raul Boesel
| March-Ford
| 21
| Motor
| 22
|  
|-
! Ods
| 20
|  Chico Serra
| Fittipaldi-Ford
| 18
| Gorivo
| 19
|  
|-
! Ods
| 35
|  Derek Warwick
| Toleman-Hart
| 15
| Puščanje olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Matra
| 4
| Obnašanje
| 21
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Roberto Guerrero
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 36
|  Teo Fabi
| Toleman-Hart
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Eddie Cheever
| Ligier-Matra
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 12
|  Roberto Moreno
| Lotus-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNPQ
| 19
|  Emilio de Villota
| March-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Viri 

 Rezultati na uradni strani Formule 1

Formula 1 sezona 1982
1982